Кердери () — казахский род, являющийся одним из семи подразделений племени Жетыру в составе Младшего жуза.
Единственное упоминание рода Кердери в IX веке значится в сказании о битве при Жетысу где они проявили себя как искусные наездники и храбрые войны защитившие великие рода Казахской степи того времени!

История 
По историческим данным предками кердери является народ Юечжи который во 2 веке д.н. э. были сокрушены гуннами.(Родственными племенами являются тохары, греч. Τοχάριοι ). По научным данным Аральское море в 10 веке называлось — Кердери. Часть кердери влились в состав каракалпакского рода Муйтек. Боевой клич — Кожахмет. 

КЕРДЕРИ*

Уран «Қожаахмет», тамга

Кердери – одно из основных племенных подразделений поколения Жетыруу Младшего жуза. Жетыруу (дословно “семь родов”) – этническая группа в составе казахов, компактно проживающая в северных районах Актюбинской, юго-западных районах Кустанайской, северо-востока Западно-Казахстанской областей Казахстана и смежных районах Оренбургской и Челябинской областей РФ, отдельные группы дисперсно проживают в Южном Казахстане и Узбекистане. Впервые о них писал А.Левшин: “Малая Орда состояла прежде из сильного рода алчин и 7 малых родов, которые Тауке-ханом соединены в поколение семиродцев-кердери, джагалбайлы, тама,табын, кереит, телеу, рамадан.” Подробные “числовые” по названию объединения хорошо известны у кочевников : у половцев – жеты-оба” (етобичи, четеевцы в древнерусских летописях; едисан – у ногайцев). Этноним кердери исследователи возводят к гуннам-кидаритам, проживавшим в “Кердере –местности в области Хорезма или на границе ее с областью тюрок” (Якут). Это подтверждается и данными арабского историка Масуди о борьбе огузов с четырьмя тюркскими племенами в числе которых значится племя наукерде (от иранского “нау” – ”новый”, “керд” – город). В Х в Аральское море называлось Кердерийским. Правобережная часть Хорезма также называлась Кердерийской, именно здесь археологами был раскопан город, называвшийся Янгыкент (“новый город”). Казахский род кердери родствен каракалпакскому кердерли, также ведущего своё происхождение из Приаралья.

По данным сельскохозяйственной переписи населения дореволюционного Казахстана численность Жетыруу составляла 342 тыс. человек, в том числе 88 % казахского населения Актюбинского, 31,4 % Уральского, 30 % Кустанайского, 17 % Темирского, 15 % Перовского уездов, всего около 9,2 % от числа казахов Российской империи. 

/ Происхождение рода Кердери / Абубакир-Кердері https://www.youtube.com/watch?v=gNS87ktTxsc

География расселения 
Представители рода Кердери проживают на территории Актюбинской и Западно-Казахстанской области, РФ.

Численность 
До революции 1917 года численность населения рода составлял до 20 тысяч человек.

Подразделения 
Род делится на подроды Сатым, Кутсуйек, Котермен, Култай, Жабагы, Смайыл, Беримбет, Жанбас, Каркабай, тентек Асан

Известные представители 
 Мурзагалиев, Мухамедхафий
Айтиев, Абдрахман Айтиевич
 Абубакир Боранкулулы
 Акуштап Бактыгереева
Ким, Руслан Геннадьевич
Бисикенов Акылбек
Ибатов Сапар Сулейменович
Ерешов Данияр

Примечания

Литература 
 Жетіру шежіресi: Тама, Табын және Кердерi рулары / Ахметов К. Ғ. — Орал : Полиграфсервис, 2004. — 132 с. — ISBN 9965681031

Казахские племена
Младший жуз
Жетыру